Кубок России по футболу среди женщин 2020 — футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, в сокращенном формате, начиная с 1/4 финала. Финальный матч прошёл 6 декабря 2020 года в Москве на стадионе спортивный городок «Лужники». Победу впервые в своей истории одержал московский «Локомотив», переиграв в финале по пенальти 4:2 (основное время закончилось 0:0) ЦСКА.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч 
ЦСКА, в составе которого в конце ноября 8 игроков основы заболели COVID-19, просил перенести матч на 12 декабря, но РФС в удовлетворении просьбы отказал.

Для ЦСКА финал стал вторым в истории Кубка России (первый был против «Чертаново» в 2017 году). «Локомотив» вышел в финал в первый раз. Главный тренер ЦСКА Максим Зиновьев во второй раз вывел команду в финал Кубка России (в 2017 году — также ЦСКА), а для Елены Фоминой он стал первым в карьере.

Турнирная сетка

Примечания

Ссылки 
 В четверг — жеребьевка Кубка России!

Кубок России по футболу среди женщин
2020 год в женском футболе
Футбол в России в 2020 году